Nueza puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bryonia dioica.
 El nombre común de la planta Dioscorea communis.